Шата́ловка — село в Родинском районе, Алтайский край, Россия. Административный центр Шаталовского сельсовета.

География 
Село находится на равнине Кулундинской степи.

 Уличная сеть
В селе 3 улицы и 5 переулков.

 Расстояние до

 районного центра Родино: 19 км.
 краевого центра Барнаул: 279 км.

Ближайшие населенные пункты — Раздольное 10 км, Марковка 13 км, Ярославцев Лог 16 км.

 Климат
Климат резко континентальный: жаркое, но короткое лето и морозная зима. Теплый сезон начинается в середине мая, сентябрь может быть холодным, но иногда теплые периоды длятся и в октябре. Самый жаркий летний месяц ― июль. Годовое количество атмосферных осадков 320 мм. В районе часто дуют ветра юго-западного направления, средняя годовая скорость ветра 4,5 м/сек. Усиление скорости ветра до 6 м/сек. и выше вызывает пыльные бури, зимой — метели..

Население

История 
Образован как посёлок Шаталовка при колхозе «Московский рабочий» в 1920 году. В 1926 году в поселке проживало 389 человек в 70 дворах. Здесь же располагалось одно из отделений совхоза «Овцевод». К 1954 году в поселке осталось около 20-ти домов. В 1957 году в Шаталовский поссовет вошли хутора Каипский, Выпасной, Саранский и поселок Шаталовка. Статус села посёлок получил в 1923 году.

Инфраструктура 
В селе работает средняя школа, сельский дом культуры и библиотека, четыре магазина, ФАП и почта. АО ПЗ «Шаталовский» выращивает зерновые и зернобобовые культуры, разводит крупный рогатый скот.

 Транспорт
Село связано автодорогой с районным центром, ходят рейсовые автобусы.

Примечания 

Населённые пункты Родинского района